Indianapolis Public Transportation Corporation verzorgt het openbaar vervoer in de Amerikaanse stad Indianapolis. In de volksmond wordt het wel IndyGo genoemd.

Nadat in 1953 alle trolleybussen die in Indianapolis reden waren verdwenen werd het openbaar vervoer in de stad alleen nog door bussen verzorgd. In 1975 nam het stadsbestuur de verantwoording voor het busnetwerk over  en werd het Indianapolis Public Transportation Corporation opgericht. Het busnetwerk had aanvankelijk de naam Metro Bus maar vanaf 1996 kwam de naam IndyGo in zwang.

Sinds de jaren 1970 kampt IndyGo met een dalend aantal passagiers. Pogingen om deze trend te doen omkeren, onder andere door de invoering van expresslijnen, mislukte grotendeels en deze expresslijnen werden rond 2000 weer afgeschaft. In 2007 werd er wederom geëxperimenteerd met expresslijnen, onder meer naar het vliegveld van Indianapolis.

IndyGo vervoert jaarlijks ongeveer 9 miljoen passagiers op 28 buslijnen en kent een netwerk van 5000 bushaltes. Sommige buslijnen reiken tot in de voorsteden van onder meer Johnson County en Hamilton County. IndyGo heeft ruim 150 bussen in gebruik.

IndyConnect, IndyGo heeft geen trams of metro's. Wel heeft de maatschappij een netwerk van busbanen of "bus rapid transit lines". Deze transit lines zijn volledig gescheiden busbanen waarbij de bussen ook voorrang krijgen aan drukke kruispunten en de haltes voorzien zijn van perrons om makkelijker in en uit te stappen. Op deze lijnen rijden ook bussen met een grotere capaciteit dan normale bussen. Bus Rapid transit lines zijn een alternatief voor trams in eigen bedding zonder de spoorinfrastructuur te moeten bouwen

Externe link
Website van IndyGo

Amerikaans openbaarvervoerbedrijf
Verkeer en vervoer in Indiana
Indianapolis